Seifert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bernhard Seifert
 Keith A. Seifert